Philipp hace referencia a:
Carl Friedrich Philipp von Martius, médico, botánico y explorador alemán;
Georg Philipp Telemann, compositor barroco alemán;
Philipp Eduard Anton von Lenard, físico alemán, premio Nobel de Física en 1905;
Philipp Mainländer, poeta y filósofo alemán;
Philipp Scheidemann, político alemán.